NK Istra o Nogometni klub Istra può riferirsi a tre società calcistiche croate:

 Nogometni klub Istra 1961, società calcistica di Pola fondata nel 1948
 Nogometni klub Istra, società calcistica di Pola fondata nel 1961
 Nogometni klub Istra Tar, società calcistica di Torre-Abrega fondata nel 1968